Чуприна — фамилия. Известные носители:
 Чупри́на, Андрей Владимирович (род. 1976) — российский футболист, защитник.
 Чуприна́, Ася Юрьевна (более известна под фамилией Ко́зина; род. 1984) — украинская и российская современная художница, работающая в технике бумажной пластики.
 Чупри́на, Борис Владимирович (род. 1965) — украинский режиссёр и драматург.
 Чупри́на, Владимир Григорьевич (род. 1940) — украинский советский живописец и общественный деятель.
 Чупри́на, Григорий Трофимович (1918—1971) — командир батальона, майор, Герой Советского Союза (1945).
 Чуприна́, Евгения Владимировна (род. 1971) — украинская поэтесса.
 Чуприна, Игорь Сергеевич (род. 1990) — украинский гандболист, вратарь.

См. также 
 Чуприно
 Чупринин